Дризул, Дризуле () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Дризул, Александр Арвидович (1920—2006) — советский и латвийский историк, государственный и партийный деятель.
 Дризуле, Рита (1921—2017) — советский и латвийский фольклорист.